Termin -{S9}- ima više značenja.

 S-oznake, S9: Sadržaj čuvati na dobro provetrenom mestu
 S poštanska oblast, S9 oblast u Šefildu, Engleska